«Неизбежность» — второй студийный альбом российской группы [AMATORY]. Существует пять изданий альбома — обычное, ограниченное, интернет-издание, издание для Украины и издание для Белоруссии. В ограниченное издание вошли треки «С. Т. Е. К. А. Я.» и «Другая жизнь», а также расширенный буклет с текстами песен.

В 2005 году на премии "St. Petersburg Alternative Music Awards" Amatory получили призы «Лучшее музыкальное видео» за песню «Черно-белые дни» и «Лучший альбом» за «Неизбежность». Так же группа получила премию RAMP 2005 "Лучшее музыкальное видео" за песню «Чёрно-белые дни» и победила в номинации "Лучшая группа". По данным журнала FUZZ альбом "Неизбежность" вошел в пятерку самых продаваемых российских рок-альбомов 2004-2005 года.

Изначально музыканты планировали назвать альбом "Город мертвых детей", поэтому на обложке присутствует образ ребёнка, но в период подготовки релиза произошел террористический акт в Беслане, во время которого погибло много детей. После этой трагедии группа приняла решение изменить название альбома, но обложку менять не стали.

Список композиций

Участники записи 
Amatory
Денис [DENVER] Животовский — бас-гитара, гроулинг, чистый вокал
 Даниил [STEWART] Светлов — ударные, семплы
 Александр [ALEX] Павлов — ритм-гитара, клавишные
 Сергей [GANG] Осечкин — соло-гитара
Игорь [IGOR] Капранов — речитатив, дополнительный гроулинг, семплы
Другие участники
 Jacob Hansen — микширование, мастеринг, продюсирование
 Heiko Klotz — клавишные на треках 2, 4, 12
 Kast — семплирование, клавишные на треках 1, 3, 5, 7, 13
 Анна Щенникова — вокал (трек 8), клавишные (трек 7)

Заметки 

 В треке «Когда я забуду» в качестве дополнительного сопровождения используется отрывок диалога из фильма Терминатор 2: Судный День (1991).

Примечания 

Альбомы Amatory
Альбомы Kapkan Records